Ла-Валле () - муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Ла-Валле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта